

Localidades

Saint-Thibault (Aube)
Saint-Thibault (Côte-d'Or)
Saint-Thibault (Oise)

Desambiguações de topônimos